Фінал Кубка Італії з футболу 2021 — фінальний матч розіграшу Кубку Італії сезону 2020—2021, в якому зустрічались «Аталанта» і «Ювентус». Матч відбувся 19 червня 2021 року на «Стадіо Мапеі - Чітта дель Тріколоре» в Реджо-нель-Еміліяі.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021 у футболі
Кубок Італії
2021 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу